

Biografia
Timothy Paul Jasper "PJ" McKay (nato il 24 maggio 1986) e Thomas McKay (nata Garrett; nato il 30 marzo 1991) sono una coppia che sono celebrità di Internet, YouTuber, personaggi televisivi, restauratori e interior designer, meglio conosciuti per i loro omonimo canale YouTube e il loro programma TV "Down to the Studs" su HGTV sulla ristrutturazione e l'interior design.

Nel 2015 hanno lanciato il loro canale YouTube intitolato "PJ and Thomas" che si concentra sulla loro vita personale e professionale, insieme al loro sito Web, account Instagram e Twitter che si occupano di stile di vita e documentano il processo dei loro progetti di ristrutturazione e decorazione.

Note

Collegamenti esterni
 
 Official website

Youtuber statunitensi
Personaggi televisivi statunitensi